Валид Азару (; родился 11 июня 1995, Айт Меллул, Марокко) — марокканский футболист, нападающий клуба «Аль-Иттифак» и сборной Марокко.

Клубная карьера 
Азару начал карьеру в клубе «Дифаа». В 2015 году он дебютировал в чемпионате Марокко. Летом 2017 года Валид перешёл в египетский «Аль-Ахли». 6 августа он дебютировал в чемпионате Египта. 16 сентября в поединке Лиги чемпионов КАФ против тунисского «Эсперанс» Азару забил свой первый гол за «Аль-Ахли». В своём дебютном сезоне он помог клубу выиграть чемпионат, Кубок Египта и выйти в финал Лиги чемпионов КАФ.

Международная карьера 
24 марта 2017 года в товарищеском матче против сборной Буркина-Фасо Азару дебютировал за сборную Марокко.

Достижения 
 «Аль-Ахли» (Каир)
 Чемпион Египта: 2017/18
 Обладатель Кубка Египта: 2016/17

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway
 Профиль на sports.ru

Футболисты Марокко
Игроки сборной Марокко по футболу
Игроки ФК «Аль-Ахли» Каир
Игроки ФК «Дифаа»
Игроки ФК «Аль-Иттифак»